Surrey je grofovija u jugoisočnoj Engleskoj. 

Surrey se može odnositi i na:

Mjesta

Australija

Surrey Hills, Victoria, je predgrađe Melbournea u državi Victoria u Australiji

Kanada
Surrey, British Columbia, grad u pokrajini Britanska Kolumbija u Kanadi

Jamajka

Surrey, Jamajka, najistočnija i najmanja po površini od tri povijesne grofovije Jamajke

SAD

Surrey, Indiana, je neuključeno područje u okrugu Jasper, u saveznoj državi Indiana,
Surrey, North Dakota, grad u okrugu Ward u saveznoj državi Sjeverna Dakota,
Surrey Township, Michigan, je građansko naselje okruga Clare u saveznoj državi Michigan.

Ostalo

HMS Surrey, planirana teška krstarica Surrey klase, naručena 1929. godine, ali otkazana 1930. godine,
Surrey (fijaker), Surrey je fijaker na četiri kotača bez vrata, popularan u SAD-u krajem 19. i početkom 20. stoljeća
Surrey County Cricket Club (Surrey CCC) je klub prve klase u grofovijskom kriketu,
Surrey, sveučilište javno istraživačko sveučilište u Guildfordu u Engleskoj,
Surry (brod, 1811.), poznat i kao Surrey, brod koji je prevozio britanske osuđenike u Australiju,
Earl of Surrey, plemićki naslov u Engleskoj koji je dodijeljen samo pet puta,
Henry Howard, Earl of Surrey, engleski plemić, političar i renesansni pjesnik.